Osero Glubokoje (russisch Озеро Глубокое ‚Tiefer See‘) steht für:

 Glubokoevatnet im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Glubokojesee in der Region Krasnojarsk, Sibirien, Russland
 Lake Glubokoye in der Region Enderbyland, Antarktika
 Profound Lake auf King George Island, Südliche Shetlandinseln